Yes Indeed! – trzeci studyjny album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1958 roku przez wytwórnię Atlantic.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy Atlantic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1958
Albumy wyprodukowane przez Ahmeta Ertegüna